Уссури́йский городско́й о́круг — муниципальное образование в Приморском крае России, образованное в границах административно-территориальной единицы города краевого подчинения Уссури́йск.

Административный центр — город Уссурийск — крупный транспортный узел и промышленный центр. Площадь округа 3690 км².

До 2004 года составлял Уссурийский район.

География 

Расположен в самом центре Приханкайской равнины. На западе граничит с КНР, на юге — с Надеждинским и Хасанским районами (на юго-западе), Артёмовским ГО, Октябрьским и Михайловским районами на севере и Шкотовским районом на востоке.

Рельеф в центральной части равнинный. На западе расположены отроги Восточно-Маньчжурской горной системы. Здесь расположено Борисовское (Шуфанское) базальтовое плато, где находится высшая точка территории — гора Пологая, высотой 741,1 м. Восток Уссурийского городского округа занят отрогами гор Пржевальского с абсолютными высотами до 702 м. На территории Уссурийского городского округа находится треть заповедника имени Комарова.
В округе представлены в основном листопадные леса и травянистые равнины. Крупнейшая река округа — Раздольная. Вдоль неё располагаются многочисленные небольшие озёра типа стариц. Более крупные водоёмы имеют искусственное происхождение — это водохранилища вблизи сёл Раковка, Кугуки и Алексей-Никольское.

Ресурсы 

Из полезных ископаемых в округе имеется уголь. Также округ богат агроклиматическими ресурсами. Здесь выращивают зерновые культуры и сою, а также овощи и фрукты.

История 

В 2004 году город Уссурийск и Уссурийский район как муниципальные образования были преобразованы в Уссурийский городской округ.

В 2006 году Уссурийский район был упразднён, а его населённые пункты подчинены напрямую администрации города Уссурийска.

Население 

Примечание. В 2004 году на территории Уссурийского района образован городской округ, включивший территорию района и не входивший в состав муниципального района город краевого подчинения Уссурийск, население с 1970 года по 2002 год пересчитано в состав округа влючено население района.

 Национальный состав
Подавляющее большинство населения округа составляют русские — 91 %, за ними следуют корейцы (3 %) и украинцы (2,4 %). Также существенна доля и других народов: азербайджанцев, армян и татар, суммарно их доля в населении округа составляет 3,6 %.

Естественное движение

Населённые пункты 
В состав городского округа и города краевого подчинения  входят 38 населённых пунктов:

Главы 

 Глава муниципального образования г. Уссурийск и Уссурийский район
 с декабря 2000 — Рудица Сергей Поликарпович был избран всенародным голосованием главой муниципального образования г. Уссурийск и Уссурийского района.

 Глава Уссурийского городского округа — председатель Думы Уссурийского городского округа
 с 01 октября 2014 — Рудь Николай Николаевич назначен главой администрации Уссурийского городского округа (в 2009 году избран депутатом городского совета)

 Глава администрации Уссурийского городского округа
 с декабря 2014 года — назначен Евгений Евгеньевич Корж

Приморская государственная сельскохозяйственная академия 
В городе Уссурийске находится Приморская государственная сельскохозяйственная академия, в селе Воздвиженка расположены некоторые её учебные корпуса.

Археология 
На территории округа выявлено более полтысячи археологических памятников, среди них ранненеолитическое поселение Кроуновка-6. К зайсановской археологической культуре относятся поселения Кроуновка-1, Кроуновка-21 и Кроуновский Ключ (все в долине реки Кроуновки), Золотой Колос-15, Боголюбовка-1.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт УГО

Уссурийский городской округ